Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2005 () — 28-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 22 по 30 июля 2006 года в городе Тарраса (Испания).

Победителями Трофея чемпионов (в 9-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Испании, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 5:4 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — чемпион Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 3-е место на чемпионате мира 2002
  — 5-е место на чемпионате мира 2002
  — приглашение от ФИХ

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2006 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2006 на сайте todor66.com
 (официальный сайт турнира) FIH Microsite : News (в веб-архиве web.archive.org)

2006
Июль 2006 года
Спорт в Испании в 2006 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Испании
Тарраса